Just a Girl is de naam van 2 verschillende liedjes/singles:
 Just a Girl (No Doubt)
 Just a Girl (Ian Van Dahl)